Graben 1 ist der Name mehrerer Gräben:

 Graben 1 (Blankenfelde)
 ein Nebenfluss des Lietzengraben, siehe Graben 1 (Buch)
 Graben 1 (Hobrechtsfelde)
 Graben 1 (Mühlenbeck)